Кристмас (, ) — имя собственное, распространено в виде названий и фамилий.

Носители фамилии 
  (Генри Ноэль-Фирн; 1811—1868) — британский религиозный деятель и историк, член Королевского общества (с 1842).
  (род. 1987) — британская легкоатлетка и велогонщица, серебряная медалистка чемпионата Великобритании по лёгкой атлетике в помещении в беге на 800 м (2011).
  (род. ок. 1980) — новозеландский комик, лауреат премии Chortle лучшему конферансье (2010).
  (род. 1954) — канадская писательница.
 Кристмас, Джон:
  (1799—1873) — датский военно-морской офицер, губернатор Датской Вест-Индии (1871).
  (род. 1982) — американский игрок в лякросс в составе клуба Национальной лиги лякросса «Филадельфия Уингс» и клуба Главной лиги лякросса «Бостон Кэннонс».
  (род. 1940) — американский морской пехотинец, командующий 1-й экспедиционным корпусом (1993—1994).
  (род. 1975) — американская рок-вокалистка, лидер групп Battle of Mice и Made Out of Babies.
 Кристмас, Дионте (род. 1986) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Финикс Санз».
  (род. 1956) — член Сената Канады (с 2016).
 Кристмас, Карима (род. 1989) — американская баскетболистка.
  (род. 1946) — британский музыкант и автор песен.
  (род. 1961) — датский политик, лидер Консервативной народной партии (1998—1999), депутат Фолькетинга (1987—2011).
  (род. 1981) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Индиана Пэйсерс».
  (1920—1969) — американский политик, мэр Майами (1955—1957).
  (1924—2000) — канадский гребец, участник Олимпийских игр (1948).
  (1904—2001) — британская бегунья, чемпионка Любительской атлетической ассоциации Англии в беге на 800 м (1933) и Франции по кроссу на длинной дистанции (1936).
  (1924—2016) — шведский яхтсмен, серебряный медалист Олимпийских игр в классе «Дракон» (1952).
  (род. 1957) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Чикаго Уайт Сокс».
 Кристмас, Уильям:
  (1734—1803) — ирландский политик, член Парламента Ирландии (1776—1783).
  (ок. 1798—1867) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1832—1835, 1841—1842).
  (род. 1993) — американский баскетболист, игрок чемпионата Люксембурга в составе клуба «Мозель Пайкс».
  (1903—1969) — американский конный тренер, тренер кобылы Галлоретт — победителя скачек «Акорн» (1945).
  (1916—2000) — британский актёр, лауреат премии Кларенса Дервента Актёрской ассоциации за справедливость (1961).

Другое 
 «Кристмас Филмз» — российская мультипликационная студия, основанная в 1989 году.